Милашевский — фамилия. Известные носители:

 Милашевский, Адам (1827—1893) — польский театральный деятель, режиссёр, актер театра.
 Милашевский, Владимир Алексеевич (1893—1976) — советский художник-график, акварелист, живописец.